Gunna (Australia)
 Gunna (carattere)
 Gunna (film)
 Gunna (nome)
 Gunna (Norvegia)
 Gunna (rapper)
 Gunna (Scozia)